Cette liste répertorie les numéros ONU utilisés dans le transport de matières dangereuses.

De 0 à 100

De 100 à 200

De 200 à 300

De 300 à 400

De 400 à 500

De 500 à 600

De 1000 à 1100

De 1100 à 1200

De 1200 à 1300

De 1300 à 1400

De 1400 à 1500

De 1500 à 1600

De 1600 à 1700

De 1700 à 1800

De 1800 à 1900

De 1900 à 2000

De 2000 à 2100

De 2100 à 2200

De 2200 à 2300

De 2300 à 2400

De 2400 à 2500

De 2500 à 2600

De 2600 à 2700

De 2700 à 2800

De 2800 à 2900

De 2900 à 3000

De 3000 à 3100

De 3100 à 3200

De 3200 à 3300

De 3300 à 3400

De 3400 à 3500

De 3500 à 3600

De 9000 à 9100

Notes et références 

Transport routier
Droit du transport
Sécurité des transports
Numeros ONU
Numeros ONU
Numeros ONU
Numeros ONU
ONU

nl:Stofidentificatienummer